Петроченко — українське прізвище.

 Петроченко Федір Федорович (1898—1966) — радянський воєначальник, генерал-майор.
 Петроченко Віктор Павлович — природознавець, автор ряду книг.

Див. також
 Петроченков